Il richiamo della terra (titolo alternativo del 1931, La legge della montagna) – film del 1928 di Giovannino Bissi
Il richiamo della terra (The Far Call) – film del 1929 diretto da Allan Dwan

Note